Éric Girard peut désigner :
 Éric Girard,  entraîneur de basketball français ;
 Eric Girard, député caquiste de Groulx à l'Assemblée nationale du Québec et ministre des Finances dans le gouvernement François Legault ;
 Éric Girard, député caquiste de Lac-Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec.